NZU steht für:
 Nagoya Zokei University, japanische Universität

nzu steht für:
 Teke-Nzikou (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Republik Kongo und der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung